

Toponyme 
 L’Illinois est l'un des 50 États des États-Unis d'Amérique, il tire son nom du peuple amérindien.
 Les Illinois sont un peuple amérindien du sud de la région des Grands Lacs.
 Le pays des Illinois est l’ancien territoire du peuple précédent.

Hydronyme 
 La rivière Illinois est un cours d’eau d’Amérique du Nord qui tire également son nom dudit peuple.
 La rivière Illinois est un cours d’eau d’Amérique du Nord de l'Oregon.

Arts 
 Illinois est un album de Sufjan Stevens.